Īstgāh-e Rāh Āhan-e Garmsār (persiska: يستگاهِ راهاهَنِ گَرمسار, يستگاهِ راه آهَن گَرمسار, يستگاهِ گَرمسار, ايستگاه گرمسار, Īstgāh-e Garmsār, ايستگاه راهاهن گَرمسار) är en ort i Iran.   Den ligger i provinsen Semnan, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Teheran. Īstgāh-e Rāh Āhan-e Garmsār ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Īstgāh-e Rāh Āhan-e Garmsār är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Kūh-e Kohlraz,  meter över havet,  km norr om Īstgāh-e Rāh Āhan-e Garmsār. Runt Īstgāh-e Rāh Āhan-e Garmsār är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Īstgāh-e Rāh Āhan-e Garmsār är det största samhället i trakten. Trakten runt Īstgāh-e Rāh Āhan-e Garmsār består till största delen av jordbruksmark. 

I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Semnan (provins)